Oculus (lateinisch für „Auge“) steht für:

 Auge in der Anatomie
 Ochsenauge (Architektur), rundes dekoratives Fenster
 Opaion, runde Öffnung am höchsten Punkt einer Kuppel
 Knospe in der (alten) Botanik

namentlich:
 Haupthalle des Bahnhofs World Trade Center (PATH-Station)
 Oculus Optikgeräte GmbH, Unternehmen der optischen Industrie
 Oculus (Tanz), Choreografie von Kuo-Chu Wu
 ehemalige Marke des Unternehmens Meta Platforms für Virtual-Reality-Headsets, heute Meta Quest
 Oculus (Film), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2013